Modrič (gmina Laško)
 Modrič (gmina Slovenska Bistrica)